Ильчеба́ево () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Уразаевского сельского поселения.

Этимология названия  
Топоним произошел от антропонима «Илчебай».

География 
Деревня  находится в 8 км к северо-западу от районного центра, села Актаныш.

История 
На северо-западной окраине деревни находится Ильчебаевское городище, относящееся к пьяноборской и чияликской культурам.

Деревня известна с 1747 года. В XVIII–XIX веках жители относились к категории башкир-вотчинников. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, были распространены промыслы.

Мечеть известна с 1812 года. В 1852 году официально зарегистрирована сельская махалля. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1080 десятин.

До 1920 года входила в Такталачукскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

В 1929 году в деревне организован колхоз «Буляк».

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Нур» (растениеводство, животноводство).

Объекты медицины и культуры 
В деревне действуют клуб, фельдшерско-акушерский пункт.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2005. – Т. 2: Г–Й. – 656 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района